Серге́евка (, ) — село, включённое в состав Симферополя, располагавшееся на востоке города, на правом берегу Малого Салгира, ныне микрорайон Киевского района.

История 
Впервые в доступных источниках Сергеевка, в составе Подгородне-Петровского района, встречается на карте Крымского Статистического Управления 1922 года. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых был ликвидирован Подгородне-Петровский район и образован Симферопольский и Красную Горку включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Сергеевка, в составе упразднённого к 1940 году Бахчи-Элинского сельсовета Симферопольского района, числилось 163 двора, из них 38 крестьянских, население составляло 649 человек, из них 534 русских, 40 украинцев, 22 немца, 12 греков, 7 болгар, 6 армян, 4 татар, 4 латыша, 3 еврея, 17 записаны в графе «прочие», действовала русская школа.

С 25 июня 1946 года Сергеевка в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. В 1954 году построено двухэтажное здание восьмилетней школы, одна из первых послевоенных новостроек, постоянно используется для образовательных целей с момента постройки. Ныне это ДМБОУ «Средняя образовательная школа № 6 им. В. А. Горишнего», проспект Победы № 176.

В 1957 году Сергеевка включена в состав Симферополя, в связи  расширением административных границ города.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Симферопольского горсовета